Jméno a příjmení František Stejskal má více nositelů:

 František Stejskal (1910–1943) – česko-rakouský fotbalista
 František Xaver Stejskal (1866–1924) – český duchovní a církevní pedagog
 František Stejskal-Lažanský (1844–1887) – český novinář a spisovatel
 František rytíř Stejskal (1829–1898) – vídeňský policejní prezident